Kangilequtaq bezeichnet:
 Kangilequtaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilequtaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland